Raduń peut désigner :

en Pologne dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale :
 Raduń, une localité du powiat de Choszczno,
 Raduń, une localité du powiat de Gryfice,
 Raduń, une localité du powiat de Gryfino.

en République tchèque :
 Raduň, une commune du district d'Opava, dans la région de Moravie-Silésie.